Такмичење у скоку увис за жене на Светском првенству у атлетици 1992. одржано је на стадиону „Готлиб Дајмлер“ у Штутгарту (Немачка) 19. и 21. августа.

Титулу светске првакиње из Токија 1991. бранила је Хајке Хенкел из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 38 атлетичарки из 28. земаља.

  Аустрија (1)
  Белгија (1)
  Белорусија (1)
  Бугарска (2)
  Бразил (1)
  Грчка (1)
  Исланд (1)
  Исланд (1)
  Италија (1)
  Јапан (1)

   Јужноафричка Република (1)
  Казахстан (1)
  Куба (2)
  Летонија (1)
  Литванија (1)
  Мађарска (2)
  Молдавија (2)
  Намибија (1)
  Немачка (3)
  Норвешка (1)

   Обала Слоноваче (1)
  Пољска (1)
  Румунија (1)
  Русија (2)
  САД (3)
  Словенија (1)
  Уједињено Краљевство (2) 
  Чешка (1)

Рекорди пре почетка Светског првенства 1993. 
Стање 18. августа 1993.

Сатница 
Сатница је по средњоевриопском времену (UTC+1)

Освајачице медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у две групе по 19. Квалификациону норму за пласман у финале од 1,93 прескочило је 10 такмичарки (КВ), а 4 су се у финале пласирале на основу постигнутог резултата (кв), тако их је у финалу 14 јер су последње 4 такмичарке имале исти резултат..

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Финале је одржано 21. августа са почетком у 16.40 часова. Почетна висина била је 1,80 м.

Укупан биланс медаља у скоку увис за жене на отвореном после 4. Светског првенства 1983—1993.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су онe којe су освојили најмање 2 медаље.

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1993 на сајту ИААФ
 Резлтати на сајту Тодора Крастева

Скок увис за жене
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном